Orre  – personaggio dei romanzi del Ciclo della Fondazione, scritti da Isaac Asimov
 Orre  – nome inglese di Auros, nome della regione in cui è ambientato il videogioco Pokémon XD: Tempesta Oscura
 Orre  – villaggio del comune di Klepp (contea di Rogaland, Vestlandet, Norvegia)
 Egil Johnny Orre  – calciatore norvegese
 Magne Orre  – ciclista norvegese
 Sant'Orre  – santo, martire con il padre san Teusita e altri compagni a Nicea, commemorato il 13 marzo